La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1999-2000 est la  de l'histoire de la compétition. Le Real Madrid obtient un huitième titre de champion d'Europe en battant son homologue du Valence FC 3-0. C'est la première finale entre deux clubs d'un même pays.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Feuille de match

Bibliographie 
 L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005

Références 

2000
Compétition de football en France
Stade de France
Face-à-face du Real Madrid
Face-à-face du Valence CF
Football en France en 2000
Sport en mai 2000